Симанский — русская фамилия, Симанские — дворянские роды.

 
 Симанский, Лука Александрович (1791—1828) — генерал-майор, командир лейб-гвардии Измайловского полка.
 Симанский, Пантелеймон Николаевич (1866—1938) — генерал-майор, военный историк, писатель.
 Патриарх Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симанский)
 Пахомий (Симанский) (1709—1789) — епископ Русской православной церкви. Топоним 
 Симанский — посёлок, Нижегородская область, Россия